Arrivederci Roma () — популярная итальянская песня.

Автор музыки — Ренато Рашель (ит.), оригинальный текст песни на итальянском языке написан совместно Петро Гаринеи и Сандро Джиованнини. Автор текста песни на английском — Карл Сигман (Carl Sigman). Песня опубликована в 1955 году.

Впервые песня была представлена в фильме Роя Роуланда (Roy Rowland) Arrivederci Roma (), который вышел на экран в 1958 году. Кроме того, песня звучала в советском кинофильме «Девушка с гитарой» в исполнении Людмилы Гурченко.

Arrivederci Darling 
На данную мелодию, Джеком Фишманом (Jack Fishman) был написан альтернативный текст песни, известный под названием «Arrivederci Darling». На эти слова в Великобритании была записана песня.

Песня в исполнении Энн Шелтон (Anne Shelton) держалась в чартах 4 недели (с 17 декабря 1955 года по 7 января 1956-го). Эта же песня в исполнении Эдны Сэвадж (Edna Savage) продержалась одну неделю в чартах (14 января, 1956 года).

Текст песни (итальянский) 
 T’invidio, turista
 che arrivi, t’imbevi
 de Fori e de scavi,
 poi tutto d’un colpo
 te trovi Fontana de
 Trevi tutta per te!
 Ce sta 'na leggenda
 romana legata a
 'ata vecchia fontana
 per cui se ce butti un
 soldino costringi il
 destino a fatte torna'.
 E mentre er . soldo bacia er
 fontanone la tua
 canzone in fondo e'
 questa qua!
 Arrivederci, Roma…
 good bye…
 au revoir…
 Si ritrova a pranzo a
 Squarciarelli
 fettuccine e vino dei
 Castelli come ai tempi
 belli che
 Pinelli immortalo'!
 Arrivederci Roma…
 good bye…
 au revoir…
 Si rivede a spasso in
 carrozzella e ripensa a
 quella «ciumachella»
 ch’era tanto bella e
 che gli ha detto
 sempre «no!»
 Stasera la vecchia
 fontana racconta alla
 solita luna la storia
 vicina e lontana di
 quella inglesina col
 naso all’insu'.
 Io proprio qui
 l’ho incontrata e qui,
 proprio qui l’ho
 baciata. Lei qui con la
 voce smarrita m’ha
 detto: «E' finita,
 ritorno lassu'!»
 Ma prima di partire
 l’inglesina butto' la
 monetina e sussurro':
 Arrivederci Roma…
 good bye…
 au revoir…
 Voglio ritornar a via
 Margutta, voglio
 rivedere la soffitta
 dove m’hai tenuta
 stretta stretta in
 braccio a te!
 Arrivederci Roma…
 Non so scordarti piu'…
 Porto in Inghilterra i
 tuoi tramonti, porto a
 Londra Trinita' dei Monti
 porto nel mio cuore i
 giuramenti e
 gli «I love you!»
 Arrivederci Roma!

Исполнители песни и её версии

«Arrivederci Roma» 
 Salvatore Baccalone
 Tony Alvarez
 The Ames Brothers
 Chet Atkins
 Tony Bari
 Earl Bostic
 Richard Clayderman
 Перри Комо
 Vic Damone
 Nat King Cole
 Diego de Cossio
 Percy Faith
 José Fajardo
 Sergio Franchi
 Connie Francis
 Pietro Garinei
 Georgia Gibbs
 Gran Orquesta
 Willis "Gator" Jackson
 The Jonah Jones Quartet (1960)
 Sandór Deki Lakatos
 Abbe Lane
 Lester Lanin
 Mario Lanza
 Julius LaRosa
 James Last
 Guy Lombardo
 Arthur Lyman
 Mantovani
 Dean Martin
 Ricardo Mei
 Miramare Singers
 Jean Morgan
 Arthur Murray Orchestra
 101 Strings Orchestra
 Fausto Papetti
 Emilio Pericoli
 Joël Francisco Perri
 Franck Pourcel
 Pérez Prado
 Quadro Nuevo
 Katyna Ranieri
 Renato Rascel
 Edmundo Ros
 Nino Rossano
 The Sentimental Strings
 Bobby Solo
 The Starlite Singers
 Eric Tingstad
 Tropical Ensemble
 Jerry Vale
 Benny Velarde
 Claudio Villa
 Violines de Pego
 Filippo Voltaggio
 Roger Williams
 Finbar Wright
 Sergio Pangaro & Baccarat
 Joni James
 Людмила Гурченко
 Валерия
 Олег Погудин

«Arrivederci Darling» 
 Lys Assia и The Johnston Brothers (1955)
 Francisco Cavez с его оркестром (1956)
 Edna Savage (1955)
 Anne Shelton (1955)
 Jo Stafford (1955)
 Three Suns (1955)

Примечания

Ссылки 

 :en:Seven Hills of Rome (film) — о фильме Arrivederci Roma () на английской википедии.

Песни на итальянском языке
Песни по алфавиту
Песни 1955 года
Песни Дайон Уорвик